Броница — название нескольких сёл на Украине:

 Броница — Камень-Каширский район, Волынская область;
 Броница — Новоград-Волынский район, Житомирская область;
 Броница — Дрогобычский район, Львовская область.

См. также